2 miejscowości w Polsce: 
 Ziółkowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki 
 Ziółkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Gostyń